Châtillon-la-Palud é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Châtillon-la-Palud apresentava uma população de 1395 habitantes, distribuídos por 626 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain